Die Saison 2017/18 der Regionalliga Südwest war die zehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 28. Juli 2017 mit dem Spiel des SSV Ulm 1846 gegen den 1. FC Saarbrücken (1:4) und endete am 12. Mai 2018.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2017/18 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die Absteiger aus dem Gebiet Südwest der 3. Liga 2016/17:
  1. FSV Mainz 05 II
  FSV Frankfurt 
 die unterlegenen Mannschaften aus der Aufstiegsrunde zur 3. Liga:
  SV Elversberg
  SV Waldhof Mannheim
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2016/17:
  1. FC Saarbrücken
  TSG 1899 Hoffenheim II
  TSV Steinbach
  Wormatia Worms
  VfB Stuttgart II
  TuS Koblenz
  SSV Ulm 1846
  KSV Hessen Kassel
  FC-Astoria Walldorf
  Kickers Offenbach
  Stuttgarter Kickers
 der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2016/17:
  TSV Schott Mainz
 der Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2016/17:
  SC Freiburg II 
 der bestplatzierte Aufstiegsanwärter der Hessenliga 2016/17:
 Eintracht Stadtallendorf
 der Sieger der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest:
  SV Röchling Völklingen

Zusätzlich sollte in der Rückrunde die chinesische U20 gegen die jeweils spielfreie Mannschaft im Stadion des Gegners antreten, um sich so auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorzubereiten. 14 der 19 Vereinsvertreter stimmten am 11. Juli 2017 einer entsprechenden Vereinbarung zu. Dies ging auf eine im Rahmen einer am 25. November 2016 geschlossenen Vereinbarung zwischen Deutschland und China sowie dem DFB, der DFL und dem chinesischen Fußballverband CFA zurück. Bereits nach einem Spiel (einer 0:3-Niederlage gegen den TSV Schott Mainz) wurde das Projekt abgebrochen und die Mannschaft nach China zurückgeholt. Zuvor hatten tibetische Anti-Annexions-Aktivisten während des Spiels in Mainz durch das Zeigen der tibetischen Flagge gegen die chinesische Tibet-Politik demonstriert, woraufhin das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden musste, da sich die chinesischen Spieler weigerten weiterzuspielen, solange die in China verbotene Flagge gezeigt wird. Am 22. Dezember 2017 entschieden der DFB und die CFA, die Testspielserie nicht fortzusetzen. Abgesehen vom TSV Schott Mainz erhalten die teilnehmenden Vereine die in Aussicht gestellte Prämie in Höhe von 15.000 Euro nicht.

Abstiegsregelung 

Die Zahl der Absteiger (maximal 6) ist auch von den Absteigern der 2. Liga abhängig, wenn diese beispielsweise keine Lizenz für die 3. Liga erhalten.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Trainerwechsel

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga Sudwest 2017 18
2017